Burgruine Schenkenberg steht für:

* Burgruine Schenkenberg (Aargau), Burgruine in der Gemeinde Thalheim im Aargau
 Burgruine Schenkenberg (Südtirol), Burgruine in der Gemeinde Völs am Schlern in Südtirol
 Burgruine Schenkenberg (Württemberg) oder Burgruine Schenkenburg, Burgruine in der Gemeinde Epfendorf in Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Burg Schenkenberg (Emmingen-Liptingen), Burgstall in der Gemeinde Emmingen-Liptingen in Baden-Württemberg 
 Burg Šenkenberk, Burgruine in der Gemeinde Šumná in Tschechien